Wellstedia – rodzaj roślin zaliczany do rodziny ogórecznikowatych (Boraginaceae) lub wyodrębniany w osobną, monotypową rodzinę Wellstediaceae Novák. Rodzaj obejmuje 6 gatunków występujących w Somalii, Etiopii i na Sokotrze. Jeden gatunek rośnie także na południowo-zachodnim krańcu Afryki.

Morfologia 
 Pokrój Krzewinki, rzadko rośliny jednoroczne, z tęgim korzeniem palowym, pokryte łuskowatymi gruczołkami. 
 Liście Skrętoległe, ustawione dwurzędowo, krótkoogonkowe do siedzących, bez przylistków. Blaszki pojedyncze, całobrzegie, równowąskie do eliptyczno-jajowatych.
 Kwiaty Czterokrotne. Zebrane w gęste skrętki wzdłuż pędów, rzadko kwiaty pojedyncze. Kielich tworzą działki zrośnięte tylko u nasady, poza tym głęboko rozcięte na łatki wąskotrójkątne do równowąskich, nieznacznie powiększające się w czasie owocowania. Korona kwiatu zrosłopłatkowa, z krótką rurką i rozpostartymi lub wzniesionymi łatkami, barwy białej, żółtawej lub różowej. Pręciki cztery, nie przyrośnięte do korony. Zalążnia dwukomorowa z szyjką słupka zwieńczoną dwoma krótkimi łatkami znamienia. 
 Owoce Torebka otwierająca się dwiema klapkami, zawierająca jedno lub rzadziej dwa nasiona, asymetrycznie jajowate z pierścieniem dłuższych włosków.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według systemu APG IV z 2016
Rodzaj zaliczany jest do rodziny ogórecznikowatych Boraginaceae, szeroko ujmowanej – obejmującej wszystkie rośliny z monotypowego w efekcie rzędu ogórecznikowców Boraginales. 

 Pozycja systematyczna według APweb
Takson w randze rodziny o pozycji siostrzanej w stosunku do rodziny ogórecznikowatych Boraginaceae sensu stricto. 

+ incertae sedis: Lennoaceae

 Wykaz gatunków
 Wellstedia dinteri Pilg.
 Wellstedia filtuensis D.R.Hunt & Lebrun
 Wellstedia laciniata Thulin & A.Johanss.
 Wellstedia robusta Thulin
 Wellstedia socotrana Balf.f.
 Wellstedia somalensis Thulin & A.Johanss.

Przypisy 

Ogórecznikowce